Dupard ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Hélène Dupard (* 1947), schweizerische Musikerin und Dirigentin
 Olivier Dupard (* 1965), französischer Autorennfahrer